Лежно — название нескольких населённых пунктов:

Россия 
 Лежно — деревня в Батецком районе Новгородской области.
 Лежно — деревня в Стругокрасненском районе Псковской области.